L'édition 2008 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 11 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nicolás Almagro remporte l'épreuve de simple, Marcelo Melo et André Sá celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Lors du , la moitié des têtes de série disparaissent. Fait notable, Guillermo Coria, finaliste à Roland-Garros en 2004, parvient à remporter son  sur le circuit professionnel depuis  face à l'Italien Francesco Aldi,   mondial.

Au deuxième tour, Albert Montañés, tête de série , se fait sortir par l'Italien Fabio Fognini. Eduardo Schwank, 21 ans et  mondial (le meilleur classement de sa carrière jusqu'alors), atteint quant à lui pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du circuit professionnel en éliminant l'Australien Peter Luczak.

Durant les quarts de finale, le seul affrontement entre têtes de série tourne à l'avantage de Nicolás Almagro, tête de série , face à Filippo Volandri. Nicolás Lapentti et Fabio Fognini remontent tous deux un handicap de 1 set à 0 pour se hisser en demi-finale.

Lors des demi-finales, pas de surprise : les deux joueurs les mieux classés atteignent la finale, Carlos Moyà et Nicolás Almagro. C'est la seconde finale 100 % espagnole de l'histoire du tournoi après celle de 2005 entre Rafael Nadal et Alberto Martín.

Lauréats 
Nicolás Almagro remporte son  en simple en battant en finale  son compatriote Carlos Moyà. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  au Brésil, soulevant ainsi son  de la saison.

Ainsi , Nicolás Almagro ré-intègre le top 30 quand Carlos Moyà regagne la , classement qu'il n'avait plus atteint depuis .

En double, la paire brésilienne Marcelo Melo - André Sá remportent son  en battant en finale la paire espagnole Albert Montañés - Santiago Ventura. Il s'agit pour tous deux du  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2008
Sport au Brésil en 2008
Tennis en février 2008